Jaak Uudmäe – ex triplista sovietico
 Jaanus Uudmäe – triplista estone
 Merilyn Uudmäe – triplista estone